Martini – popularny drink
 Martini (Automobiles Martini) – konstruktor i zespół Formuły 1
 Martini – marka wermutu
 Martini & Rossi – producent wermutów marki Martini

Osoby noszące nazwisko Martini:
 Arturo Martini (1889–1947) – włoski rzeźbiarz
 Baldomero Carlos Martini (ur. 1939) – argentyński duchowny rzymskokatolicki
 Bruno Martini (1962–2020) – francuski piłkarz
 Carlo Maria Martini (1927–2012) – włoski duchowny rzymskokatolicki
 Cathleen Martini (ur. 1982) – niemiecka bobsleistka
 Claudio Martini (ur. 1951) – włoski polityk i samorządowiec
 Corinna Martini (ur. 1985) – niemiecka saneczkarka
 Ferdinand Martini (1870–1930) – niemiecki aktor
 Flavio Martini ur. 1945) – włoski kolarz
 Francesco di Giorgio Martini (1439–1502) – włoski malarz, rzeźbiarz i architekt
 Fritz Martini (1909–1991) – niemiecki literaturoznawca
 Giancarlo Martini (1947–2013) – włoski kierowca wyścigowy
 Giovanni Battista Martini (1706–1784) – włoski kompozytor
 Jan Martini (ur. 1944) – polski pianista
 Karl Anton Martini (1726–1800) – austriacki prawnik i filozof prawa
 Mauro Martini (ur. 1964) – włoski kierowca wyścigowy
 Max Martini (ur. 1969) – amerykański aktor
 Mia Martini (1947–1995) – włoska piosenkarka i aktorka
 Moreno Martini (1935–2009) – włoski lekkoatleta, płotkarz
 Ndoc Martini (1880–1916) – albański malarz
 Olivier Martini (ur. 1971) – włoski kierowca wyścigowy
 Pierluigi Martini (ur. 1961) – włoski kierowca wyścigowy
 Roman Martini (1909–1946) – polski prawnik, prokurator
 Rossana Martini (1926–1988) – włoska aktorka
 Sergio Martini (ur. 1949) – włoski wspinacz
 Simone Martini (1284–1344) – włoski malarz
 Stefan Martini (zm. 1412) – duchowny katolicki, dominikanin
 Stefanie Martini (ur. 1990) – angielska aktorka
 Steve Martini (ur. 1946) – amerykański pisarz
 Wiktor Martini (1910–1940) – polski wojskowy i działacz polityczny
 Zbisław Martini (1912–1990) – polski specjalista w zakresie mechanizacji rolnictwa

Inne:
 Martini Racing – zespół wyścigowy
 Martini-Henry – angielski karabin jednostrzałowy